Кондинский сельсовет — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения в составе Шатровского района Курганской области.

Административный центр — село Кондинское.

Законом Курганской области от 12 мая 2021 года № 50 к 24 мая 2021 года упразднён в связи с преобразованием муниципального района в в муниципальный округ.

История 
 Сельсовет образован в 1919 году в Мехонской волости Шадриского уезда.
 Постановлениями ВЦИК от 3 и 12 ноября 1923 года в составе Шадринского округа Уральской области РСФСР образован Мехонский район, который упразднён Постановлением ВЦИК от 1 января 1932 года, Кондинский сельсовет передан в состав Каргапольского района.
 Постановлением ВЦИК от 17 января 1934 года Уральская область упразднена, Каргапольский район вошёл во вновь образованную Челябинскую область.
 Указами Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 и 24 апреля 1941 года вновь образован Мехонский район. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 июня 1941 года в его состав передан Кондинский сельсовет.
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 февраля 1942 года образована Курганская область. Мехонский район вошёл в её состав.
 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 июня 1954 года Кондинский, Ичкинский и Поротовский сельсоветы объединены в Кондинский сельсовет.
 1 февраля 1963 года образован укрупнённый Шадринский сельский район, в который передан Кондинский сельсовет.
 12 января 1965 года Шадринский сельский район разукрупнён. Кондинский сельсовет вошёл в состав вновь образованного Шатровского района.
 Решением Курганского облисполкома № 24 от 25 января 1965 года с. Юлдус и д. Сибирки переданы из Кондинского сельсовета в состав Ильтяковского сельсовета Шадринского района.

В соответствии с Законом Курганской области от 6 июля 2004 года № 419 сельсовет наделён статусом сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Сельсовет на сайте района

Муниципальные образования Шатровского района
Упразднённые сельские поселения Курганской области
Сельские поселения, упразднённые в 2021 году